Ноа () — женское библейское имя. Кроме того, так в русской транскрипции выглядит английский вариант мужского библейского имени Ной (Но́ах, , ), не имеющего отношения к женскому.

Известные носители

Женщины 
 Ноа — дочь Салпаада (Цлофхада) (). Одна из пяти сестер, потребовавших унаследовать землю умершего отца, так как у того не было сыновей (). Положительное решение было сопряжено с необходимостью выйти замуж за двоюродного брата ().
 Noa — псевдоним израильской певицы Ахиноам Нини.

Мужчины 
 Ноа Бернардо Младший (род. 1974) — христианский рок-музыкант.
 Ноа Шнапп (род. 2004) — американский актёр.
 Ноа, Джон (1927—2015) — американский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Осло.
 Ноа, Джоаким (род. 1985) — профессиональный французский баскетболист.
 Ноа, Закари (1937—2017) — камерунский футболист, отец Янника Ноа и дед Джоакима Ноа.
 Ноа, Йозеф (1856—1903) — австро-венгерский шахматист.
 Ноа, Тревор (род. 1984) — южноафриканский комик и актёр.
 Ноа, Янник (род. 1960) — французский теннисист.
 Ноа, Урреа (род. 2001) — американский поп певец, солист группы Now United.

Название 
 «Ноа» (или «Ной») — армянский футбольный клуб из Еревана.
 «Ноа Юрмала» — латвийский футбольный клуб из Юрмалы.

См. также 
 Ноуа (Ноа) — археологическая культура.
 Национально-освободительный альянс (НОА) — антифашистский фронт в Бразилии (1935).
 «Ноа Ноа» — песня российской рок-группы «Настя» (солистка — Настя Полева).
 НОА — аббревиатура, означающая «независимый олимпийский атлет».
 

Мужские имена
Женские имена
Библейские имена
Имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки
Женские имена еврейского происхождения